Я́сная Поля́на — посёлок в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края России.

Название 
 Наименование поселка возникло в связи с тем, что по преданию первые жители, искавшие место для строительства домов в холодный, пасмурный день, заметили, что на берегах реки Большой Ессентучок стоит ясная, солнечная погода
 По другой версии — название связано с объединением в 1959 году ряда мелких хозяйств с птицесовхозом «Ясная Поляна»

География 
Посёлок Ясная Поляна, расположенный на берегу реки Большой Ессентучок, находится на северном склоне Боргустанского хребта в центральной части на высоте 681 м над уровнем моря.

Расстояние до краевого центра: 200 км.

Расстояние до районного центра: 16 км.

Расстояние до города-курорта Ессентуки: 4 км.

История 
25 августа 1930 года был основан посёлок совхоз «Железнодорожный».

В 1959 году ряда мелких хозяйств вошли в птицесовхоз «Ясная поляна».

25 августа 1967 года решением исполнительного комитета Предгорного районного Совета депутатов трудящихся населённый пункт совхоз «Железнодорожный» был переименован в посёлок Ясная Поляна. 

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Яснополянского сельсовета».

Население 

 Национальный состав
Проживают представители почти 30 национальностей, более 60 % — русские

Инфраструктура 
 Культурно-спортивный центр
 Районная детская библиотека — филиал № 32
 Яснополянская участковая больница
 Пожарная часть № 32

Образование 
 Детский сад № 41
 Средняя общеобразовательная школа № 26

Русская православная церковь 
 Действующий приход Благовещения Пресвятой Богородицы. Относится к Кисловодскому благочинию Пятигорской и Черкесской епархии. Зарегистрирован 22 июля 1999 года
 Свято-Георгиевский женский монастырь в урочище Дубровка (на высоте 738,4 м; между посёлком Ясная Поляна и микрорайоном Белый уголь города Ессентуки)

Памятники археологии

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Предгорного района